Аэроград:

 «Аэроград» — художественный фильм Александра Довженко 1935 года.
 «Аэроград Коломна» — спортивный клуб, расположен на аэродроме Коробчеево.